Le typhon Talim de 2005.
Talim, un personnage de la série de jeux vidéo Soul.
L'île de Talim, située aux Philippines au centre de Laguna de Bay